Michael Funk (né le  à Abbotsford, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière
Il est repêché en ,  au total par les Sabres de Buffalo au repêchage d'entrée de 2004.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003|| Winter Hawks de Portland || LHOu ||68 ||1 ||15 ||16 ||54 ||7 ||0 ||1 ||1 ||15
|-
|2003-2004|| Winter Hawks de Portland || LHOu||71 ||3 ||25 ||28 ||86 ||5 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|2004-2005|| Winter Hawks de Portland || LHOu||71 ||8 ||22 ||30 ||84 ||7 ||1 ||1 ||2 ||4 
|-
|2005-2006|| Winter Hawks de Portland || LHOu||70 ||11 ||36 ||47 ||88 ||5 ||0 ||0 ||0 ||8 
|-
|2006-2007|| Americans de Rochester || LAH ||61 ||2 ||5 ||7 ||57 ||6 ||0 ||1 ||1 ||4 
|-
|2006-2007|| Sabres de Buffalo || LNH ||5 ||0 ||2 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008|| Americans de Rochester || LAH ||58 ||0 ||10 ||10 ||104 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008|| Sabres de Buffalo || LNH ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009|| Pirates de Portland || LAH ||13 ||1 ||2 ||3 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010|| Moose du Manitoba || LAH ||19 ||1 || 6|| 7|| 14|| || || || || 

| 9 || 0 || 2 || 2 || 0 || - || - || -|| - || -

Références 

Naissance en août 1986
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Joueur des Winterhawks de Portland
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Pirates de Portland
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Abbotsford (Canada)